Angelo Marinucci –  architetto, pittore e docente italiano.
 Elena Marinucci –  politica italiana, esponente del Partito Socialista e dei Socialisti Democratici.
 Giorgio Marinucci – giurista e accademico italiano.
 Sabrina Marinucci – attrice italiana.
 Vinicio Marinucci – giornalista, sceneggiatore, regista, critico cinematografico italiano.